Lala steht für:
 Lala (Lusa), Nebenfluss der Lusa, Russland
 Lālā, osmanischer Titel
 LaLa, japanisches Manga-Magazin (ab 1976)
 Laa-Laa, weibliche Figur der britischen Teletubbies (ab 1997)
 Grupo Lala, mexikanisches Milchunternehmen

Orte:
 Lala (Assam), Stadt im Bundesstaat Assam, Indien
 Lala (Kamerun), Gemeinde, Kamerun
 Lala (Lanao del Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte, Philippinen

Lala oder Lála ist der Familienname folgender Personen:

 Altin Lala (* 1975), albanischer Fußballspieler
 Hans Lala (1921–2001), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Jan Lála (* 1938), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Jiří Lála (* 1959), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jiří Lála junior (* 1983), tschechischer Eishockeyspieler
 Kenny Lala (* 1991), französischer Fußballspieler
 Maharan Lala (* 1982), israelischer Fußballspieler

LALÁ steht für:
 LALÁ, österreichisches Gesangsquartett (ab 2005)

Siehe auch:
 PZL Lala-1 (Experimentalflugzeug)
 Lalas (Begriffsklärung)